Abdul Hamid (1927–2019) olimpiai bajnok pakisztáni gyeplabdázó
 Abdul Hamid (1944) bangladesi politikus